Babaya é uma cantora e preparadora vocal de música popular brasileira.

Discografia 
O prazer da voz saudável
De vida e de canções

Cantores de Minas Gerais